Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du  au .

Sabrina Goleš remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Wasserman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabelle Demongeot et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Paris
Tennis en France en 1987
Tennis en septembre 1987
Tennis en octobre 1987